Vosmaeropsis är ett släkte av svampdjur. Vosmaeropsis ingår i familjen Heteropiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Vosmaeropsis